Barns House steht für folgende Gebäude in Schottland:

 Barns House (Ayr), South Ayrshire
 Barns House (Maybole), South Ayrshire
 Barns House (Scottish Borders), Scottish Borders